О́лівер Треве́на (9 травня, 1981, Східний Сассекс, Англія) — британський кіноактор.

Життєпис 
Олівер Тревена народився у Східному Сассексі.

Фільмографія

Художні фільми

Телевізійні шоу та серіали

Посилання